Sędek – staropolskie zdrobnienie od imion takich, jak Sędowin, Sędzimir, Sędomir, Sędzisław, Sędosław, Sędziwoj, Sędowoj, Sędźwoj, Sędziwuj

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Sędek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Staroźreby 
 Sędek – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łagów